ТОПШЕЛФ Оупън 2011 е 24-тото издание на ТОПШЕЛФ Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2013. Провежда се в холандския град Хертогенбош от 16 до 22 юни.

Поставени тенисистки 
  Роберта Винчи
  Доминика Цибулкова
  Карла Суарес Наваро
  Кирстен Флипкенс
  Мона Бартел (1 кръг)
  Ромина Опранди (отказва се)
  Урсула Радванска
  Кристина Младенович (1 кръг)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени тенисистки 
  'Даниела Хантухова /  Андреа Хлавачкова
  Ирина-Камелия Бегу /  Анабел Медина Гаригес
  Шуко Аояма /  Мегън Мултън-Леви
  Нина Братчикова /  Олга Говорцова (1 кръг)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2013
ТОПШЕЛФ Оупън